De Suriname President's Cup is de supercupwedstrijd die door de Surinaamse Voetbal Bond wordt georganiseerd tussen de winnaar van SVB-hoofdklasse (landskampioen) en de winnaar van de Beker van Suriname.

Finales

Prestaties per club

Zie ook 
 Voetbal in Suriname

Voetbal in Suriname
Sportevenement in Suriname